Пихла Вийтала (; род. 30 сентября 1982, Хельсинки, Финляндия) — финская актриса.

Биография 
Родилась 30 сентября 1982 года в Хельсинки, Финляндия. Училась в средней школе в Хельсинки. Провела год в качестве студента по обмену в Реймсе, Франция. Окончила Театральную академию в Хельсинки. С 2004 по 2008 год Пихла была замужем за бывшим музыкантом группы «Ultra Bra», пианистом Керкко Коскиненом.

В 2006 году дебютировала в кино. В 2010 году на Берлинском кинофестивале получила премию «EFP Shooting Star» и была названа одной из новых звёзд европейского кино.
В 2012 году получила роль Мины в фильме «Охотники на ведьм».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Хельсинкской театральной академии
Киноактрисы Финляндии